NTTB steht für:
 Flughafen Bora Bora in Französisch-Polynesien (ICAO-Code)
 Nederlandse Tafeltennis Bond, der niederländische Tischtennisverband

NTTB